Faxen bezeichnet:
 Fisimatenten, Unfug
 die Faxen einer Studentenverbindung
 das Verschicken eines Faxes

Siehe auch:

 Faxe
 Fax (Begriffsklärung)